Závod ve vodním slalomu C1 mužů na Letních olympijských hrách 1972 se konal na kanále v Augsburgu dne 28. srpna 1972. Z československých závodníků se jej zúčastnili Zbyněk Pulec (9. místo), Petr Sodomka (8. místo) a Karel Třešňák (7. místo), zlatou medaili získal Východoněmec Reinhard Eiben.

Výsledky

Externí odkazy 
  München 1972 Official Report - Canoe / Kayak, la84foundation.org

Muži C1 slalom